James McLachlan (1852-1940) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia
 James McLachlan (1870-1956) – australijski polityk, senator
 Jim McLachlan (ur. 1943) – kanadyjski polityk